XL — основа расширяемого языка eXtensible Language. Это язык программирования, разработанный для поддержки концептуального программирования.

Описание 
XL предоставляет программно расширяемый синтаксис и семантику. Плагины компилятора могут быть использованы для добавления новых возможностей в язык. Базовый набор плагинов реализован согласно стандартным императивным языкам. Программисты могут написать собственные плагины для реализации специфических задач, таких как работа с другими системами счисления, что позже может быть просто встроено в язык.

Язык 
В XL определено три уровня абстракции:
 XL0 определяет как исходный текст должен преобразовываться в структурное дерево
 XL1 определяет основу языка с возможностями сравнимыми с C++
 XL2 определяет стандартную библиотеку, включающую основные типы данных и операторы.

XL не имеет ни примитивных типов, ни зарезервированных слов.
Все используемые операторы и типы данных, как то: целые числа или оператор сложения, объявлены в стандартной библиотеке (XL2). XL1 является переносимым для выполнения в разных средах и платформах. В

в Xданной ой гарантне может бытьнет: если конкретный процессор не поддерживает умножения чисел с плавающей точкой, то описание соответствующего оператора в стандартной библиотеке может быть пропущено и использование такого умножения может закончиться ошибкой во время компиляции.

Пример программы Hello World в XL выглядит следующим образом:

  use XL.TEXT_IO
  WriteLn "Hello World"

Альтернативным написанием в стиле, более пригодном для широко масштабируемых программ, в виде:

  import IO = XL.TEXT_IO
  IO.WriteLn "Hello World"

Синтаксис 
Синтаксис определён на уровне XL0. Этап компиляции XL0 может быть сконфигурирован используя синтаксис описательного файла, в котором определено как представляется текст и назначен приоритет операций.
Базовый синтаксический файл определяет общие математические нотации, например «+» для сложения, которые обычно приняты в порядке операций.

Структурное дерево содержит 7 типов узлов: 4 конечных узла типов (целое, вещественное, текст и символ) и 3 внутренних узла типов (инфиксный, префикс и блок).

 целый (integer) узел представляет собой целый литерал, такой как 2. Знак # может быть использован для указания основания числа отличного от 10, например 2#1001 — число 1001 в двоичной системе счисления. Для удобочитаемости можно использовать знак «_» нижнее подчёркивание: 1_000_000.

 вещественный (real) узел представляет собой не слитные числа, как например 2.5. Нотации основы и разделителей могут быть использованы как и для целых узлов, например 16#F.FFF#E-10.

 текстовый (text) узел представляет текстовое содержимое. Они обычно заключаются в одинарные или двойные кавычки, например "Слава КПСС!" или 'Ё'. В то же время с помощью синтаксического файла можно добавить другие разделители, включая разделители для многострочного текстового содержимого.

 символьный (symbol) узел представляет имена или операторы. Имена — это последовательность букв или цифр начинающееся с буквы. Например: Пётр1. В уровне XL0 учитывается регистр букв, но XL1 игнорирует регистр и символы нижнего подчёркивания, так что ИванСусанин иван_сусанин являются равнозначными именами.

 инфиксные (infix) узлы представляются двумя узлами связанными инфиксным символом. Например: A+1 или 2 and 3.

 префиксные (prefix) узлы представляются двумя последовательными узлами. Например: Write "Слава КПСС!". Их так же используют для постфиксной записи: 3! или Open?.

 блочные (block) узлы представляются как узел заключённый в группированные символы, как например (A), [Index]. Отступ непосредственно представлен блочным узлом.

Со стандартным синтаксическим файлом, ниже следующее является правильным XL0, независимым от любой семантики.

 A = B + "Hello"

После обработки это будет выглядеть как:

 infix("=",
       symbol("A"),
       infix("+",
             symbol("B"), text("Hello")))

Ссылки 
 Страничка разработки на SourceForge
 Исторически сайт разработки
 Статья в Byte
 Статья в журнале «Dr Dobbs Journal»
 Слайды о XL и концептном программировании

Языки программирования с расширяемым синтаксисом